Josué Inácio est un cinéaste Congolais-Angolais, né le  à Kinshasa.

Biographie 
Josué Inácio naît le  à Kinshasa en République démocratique du Congo et grandit à Cuango en Angola. À l'âge de , il commence à faire des vidéos avec son téléphone, puis, à , il rejoint le chanteur angolais Lurhany pour travailler sur des projets communs. Il réalise des clips vidéos pour plusieurs artistes angolais et internationaux.

Notes et références

Liens externes 

Réalisateur
Réalisateur de cinéma
Scénariste de cinéma
Producteur de cinéma
Critique de cinéma
Théoricien du cinéma
Nouvelle Vague